Данчев — фамилия; имеет женскую форму Данчева.
 Данчев, Владимир — диктор советского иновещания.
 Данчев, Владимир Иванович (1914—1982) — советский геолог.
 Данчев, Димитр (1912 — ?) — болгарский шахматист, участник национального чемпионата.
 Данчев, Фёдор Тихонович (1915—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.